VAM steht für:
 VAM-Pilze, Arbuskuläre Mykorrhizapilze
 Vinylacetat Monomer
 Video-Asset-Management, in der Datenverarbeitung
 Verein für Arbeitsmarktmassnahmen, Organisation im Kanton Zug
 Vogtländische Arbeitsgemeinschaft Mykologie e.V., Verein zur Förderung der theoretische und praktische Mykologie im Naturraum Vogtland
 Vehículos Automotores Mexicanos, ehemaliger mexikanischer Automobilhersteller
 Vuil Afvoer Maatschappij, ehemalige niederländische Müllentsorgungsgesellschaft, verantwortlich für den VAM-Berg
 Aus dem italienischen velocità ascensionale media (VAM) steht für die durchschnittliche Steiggeschwindigkeit pro Stunde und ist ein Leistungswert im Radsport

Vám steht für:
 ungarische Zoll- und Finanzaufsicht

Abkürzung